Lygia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lygiá, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 
 Liyiá (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Ligia (ort i Grekland), Joniska öarna, Lefkas, 

Robotskapade Greklandförgreningar